Sinram ist der Familienname folgender Personen:

 Theodor Sinram (1840–1896), deutscher Mathematiker, Lehrer, Schulgründer und Schulbuchautor

Sinram bezeichnet: